Cybistra steht für

 Herakleia Kybistra, lateinisch Heraclea Cybistra, antike Stadt in Kleinasien, heute Ereğli (Konya)
 Titularbistum Cybistra, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche